Solna kan avse:
Solna – bebyggelsen i Solna kommun somingår i tätorterna Stockholm (huvuddelen) samt Upplands Väsby och Sollentuna (Sörentorp)

 Nu gällande administrativa områden:
Solna kommun – en kommun i Stockholms län sedan 1971
Solna församling – en församling i Solna kontrakt, Stockholms stift
Solna distrikt – ett distrikt i Solna kommun och Stockholms län 2016–
Solna kontrakt – ett kontrakt i Stockholms stift
Solna tingsrätt (domsaga) – en tingsrätt i Sverige med kansli i Solna 1971–
Solna (postort) – en postort omfattande Solna kommun

Äldre administrativa indelningar:
Solna socken – en socken i Uppland
Solna stad – var en stad och kommun i Stockholms län 1943–1971
Solna landskommun – var en kommun i Stockholms län 1863–1943
 Solna domsagas tingslag – ett tidigare tingslag i Stockholms län 1951–1971
Platser i Solna kommun:
Solna Centrum (köpcentrum) – ett köpcentrum beläget i stadsdelen Skytteholm
Solna centrum (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation i stadsdelen Skytteholm i Solna kommun 
Solna kyrkby – området kring Solna kyrka beläget i stadsdelen Haga
Solna strand – ett område i västra delen av stadsdelen Huvudsta inom Solna kommun
Solna kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Solna församling i Stockholms stift
Solna (pendeltågsstation) – en station i Stockholms pendeltågsnät
Solna station (Tvärbanan) – ändhållplats för Tvärbanans Solnagren